Édith Rouiller, née en 1911 et morte en , est une écrivain et poète vaudoise.

Biographie
Édith Rouiller n'a pas 20 ans quand elle épouse Armand Rouiller, l'un des grands paysagistes vaudois, alors instituteur de Vullierens. 

De son vivant, Édith Rouiller favorise la carrière picturale de son mari. Après la mort du peintre, survenue en 1977, elle continue d'organiser de nombreuses expositions. Généreuse, elle offre des œuvres à une douzaine d'hôpitaux et d'institutions du canton ainsi qu'à plusieurs communes. 

Alors que son mari peint ou enseigne, Edith écrit. De courts récits biographiques, réminiscences d'un temps passé, des poèmes remplis d'amour et de nature Les jardins du cœur (1991). 

Elle anime des soirées poétiques et donne, à des groupes d'aînés surtout, des conférences sur le peintre Albert Anker.

Ouvrages

Références

Sources 
 
 Gilbert Hermann, 24 heures 2001/02/05 

Poète vaudois
Écrivain vaudois
Naissance en 1911
Décès en février 2001
Projet:Valdensia/Articles liés